Krasnoslobodsk, ville russe de l'oblast de Volgograd ;
 Krasnoslobodsk, ville russe de la république de Mordovie.

Homonymie de localités